

Конажиці — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Конажиці — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства